Vintage puede referirse a:
 Vintage es un término tomado del francés, procedente a su vez del latín (‘vindemia’), para designar cualquier objeto antiguo, de diseño artístico y una factura de calidad; 
Vintage, álbum musical de 2001 de Los Tipitos; 
Vintage, grupo musical pop ruso formado en 2006; 
The Vintage Tour, gira musical de la artista Dolly Parton en 2005-2006; o
The Vintage Virgin, álbum musical de 2007 de Sebastian Karlsson.